Ponte Pietra ima više značenja:
 Ponte Pietra, Modena
 Ponte Pietra, Pavia
 Ponte Pietra, Reggio Emilia